Улченският език се говори от 732 души в Североизточен Сибир. До 1990 година е смятан за диалект на нанайския език.

Азбука 
След 1990 година е създадена азбука на основата на кирилицата. Улченският език няма собствена книжовна норма.

В скоби са дадени данни за буквите, които официално не са включени в азбуката, но се използват в писмеността.

Тунгуски езици
Езици в Русия